W Niemczech
 Husby – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg
Duńska nazwa gminy w Niemczech:
 Hüsby

 W Szwecji
 Husby – osiedle w Sztokholmie
 Husby – wieś w regionie Dalarna, siedziba gminy Hedemora
 Husby – stacja metra